Yamana bezeichnet:

 Yámana, indigene Volksgruppe auf Feuerland
 Yamana (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels
 Yamana (Loja), eine Ortschaft und eine Parroquia rural in der Provinz Loja in Ecuador